Санчо I:
 Санчо I (935—966) — король Леона.
 Санчо I (1042—1094) — король Арагона и Наварры.
 Саншу I (1154—1212) — король Португалии.
 Санчо I (1274—1324) — король Майорки
 Санчо I Ордоньес (ок. 895—929) — король Галисии с 926 года.

См. также 
 Санчо